SIBA steht für:

 Society of Independent Brewers

Siba als Familienname:
 Rhizlane Siba (* 1996),  marokkanische Hochspringerin